Niedersteinbach bezeichnet folgende Ortschaften:

 Niedersteinbach (Bas-Rhin), Gemeinde im Elsass im Département Bas-Rhin, Frankreich
 Niedersteinbach (Mömbris), Ortsteil der Gemeinde Mömbris im Landkreis Aschaffenburg in Bayern
 Niedersteinbach (Penig), Ortsteil der Stadt Penig im Landkreis Mittelsachsen in Sachsen
 Niedersteinbach, französisch Ondenval, Ortsteil der Gemeinde Weismes in Ostbelgien

Siehe auch:
 Niedersteinach
 Niedersteinebach (Begriffsklärung)
 Untersteinach (Begriffsklärung)
 Untersteinbach